Stephen O'Donnell (1986)  – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Stephen O'Donnell (1983)  – calciatore scozzese
 Stephen O'Donnell (1992)  – calciatore scozzese